Vodica, más néven Máriakönnye, Mária-kegyhely Baja külterületén
Vodica, Mária-kegyhely Hercegszántó mellett
Vodica, albániai falu Berat megyében, Poliçan községben
Vodica, albániai falu Korça megyében, Kolonja községben
Vodica, albániai falu Vlora megyében, Selenica községben